Brijder Verslavingszorg
 H.A.G. Brijder schrijver